Разград (болг. Разград) — топоним в Болгарии:

 Разград — город в Разградской области. 
 Разград — община в Разградской области. 
 Разград — село в Монтанской области.